San Joaquín – miasto w Boliwii
 San Joaquín – miasto w Kolumbii
 San Joaquín – miasto w Wenezueli